

Localidades

Canton (Carolina do Norte)
Canton (Dakota do Sul)
Canton (Geórgia)
Canton (Illinois)
Canton (Kansas)
Canton (Massachusetts)
Canton (Michigan)
Canton (Mississippi)
Canton (Missouri)
Canton (Minnesota)
Canton (Ohio)
Canton (Oklahoma)
Canton (Pensilvânia)
Canton (Texas)

Ou ainda:
Canton Valley
Canton City
East Canton
New Canton
North Canton
West Canton

El Cantón

Veja também
Cantão

Desambiguações de topônimos